Il singolare del torneo di tennis Ameritech Cup 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Bonnie Gadusek che ha battuto in finale Kathy Rinaldi 6–1, 6–3.

Teste di serie 

 Pam Shriver (quarti di finale)
 Assente
 Kathy Rinaldi (finale)
 Wendy Turnbull (semifinali)

 Bonnie Gadusek (campionessa)
 Carling Bassett (secondo turno)
 Barbara Potter (quarti di finale)
 Kathy Jordan (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ameritech Cup 1985